Охурса — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги в Очамчырском районе Абхазии.

По состоянию на лето 2016 года движение на платформе отсутствует.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии